Карл Пичель (, 1829 — 29 января 1893) — австрийский шахматист, мастер, участник нескольких крупных турниров, среди которых конгрессы Германского шахматного союза и региональных шахматных союзов Германии. Победитель конгресса в Лейпциге (1876).

В некоторых изданиях фамилия шахматиста воспроизводится как Питчель или Питшель.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Австрии